

Яшкино — селище міського типу, окружний центр, Кемеровська область
 Яшкино — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Яшкинський